Американский рэпер Эминем выпустил 54 сингла в качестве ведущего исполнителя и девять промосинглов. Он также участвовал в двадцати двух синглах в качестве приглашённого исполнителя и вошёл в чарты с более чем 90 песнями.

Дебютный сингл Эминема «Just Don’t Give a Fuck» был выпущен в 1998 году и включён в Slim Shady EP, а также во второй студийный альбом рэпера The Slim Shady LP, который включал переработанную версию песни. Первой песней рэпера, попавшей в Billboard Hot 100, стала песня «My Name Is», которая была выпущена в 1999 году и стала самым успешным синглом с альбома The Slim Shady LP.

Ведущим синглом с третьего студийного альбома Эминема The Marshall Mathers LP стала песня «The Real Slim Shady», которая стала его первой песней в топ-10 Billboard Hot 100. Третий сингл с альбома, «Stan», при участии британской певицы Дайдо, был семплирован из её песни «Thank You». «Stan» был самым успешным синглом альбома за пределами США, в то время сумев достичь первой полусотни в родной стране рэпера.

В 2002 году Эминем выпустил синглы «Without Me» и «Cleanin’ Out My Closet» со своего альбома The Eminem Show , а также сингл «Lose Yourself» с саундтрека «8 миля», который стал первой песней рэпера под номером один в Hot 100 и оставался на вершине в течение двенадцати недель. Песня также достигла вершины различных национальных чартов по всему миру.

В 2009 году песня «Crack a Bottle», в сотрудничестве с Dr. Dre и 50 Cent, стала второй песней Эминема под номером один в Hot 100, побив рекорд в США по скачиванию песни с 418,000 проданных копий в первую неделю.

Синглы с альбоме Recovery  «Not Afraid» и «Love the Way You Lie» с участием Рианны, выпущенные в 2010 году, стали третьей и четвёртой песнями рэпера под номером один в Hot 100; последняя также достигла вершины различных национальных чартов по всему миру. В июне 2014 года RIAA сертифицировала его песню «Not Afraid» бриллиантовой, тем самым сделав Эминема первым исполнителем с двумя бриллиантовыми сертификатами от RIAA.

В августе 2013 года Эминем выпустил сингл «Berzerk», который дебютировал под номером 3 в Billboard Hot 100 и предшествовал его восьмому студийному альбому The Marshall Mathers LP 2. В альбом также вошли синглы «Survival», который был использован в трейлере Call of Duty: Ghosts, «Rap God» и «The Monster» при участии Рианны. «The Monster» стал пятым синглом Эминема № 1 в Hot 100. В мае 2014 года Эминем был объявлен самым прослушиваемых артистом всех времен на Spotify.

С 2017 по 2020 год Эминем выпустил различные хиты, в том числе «River» с участием Эда Ширана, «» с участием Джойнера Лукаса, «Killshot» и «Godzilla» с участием Juice WRLD. Последние два дебютировали под номером 3 в Billboard Hot 100.

В качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашенного исполнителя

Промосинглы

Другие песни в чартах

Гостевое участие

Примечания

Комментарии

Источники 

Эминем
Эминем
Эминем